Susvilla es un topónimo y un apellido de origen español.

 Lugares
 Susvilla, barrio de Nates y antigua villa, en Voto ( Cantabria, ).
 Susvilla, barrio del municipio de Villafufre (, Cantabria, ).